Интерва́л (от  — промежуток, расстояние; разница, несходство) в музыке — соотношение двух музыкальных звуков по их высоте. В европейской теории музыки мерой исчисления музыкальных интервалов на протяжении столетий был целый тон, по отношению к которому определялись и меньшие (например, полутон, четвертитон) и некоторые бо́льшие (например, дитон, полудитон, тритон) интервалы. Наименьшим музыкальным интервалом в европейской традиции считается полутон. Интервалы меньше полутона именуются микроинтервалами. Консонантные и диссонантные интервалы — важнейшие элементы гармонии.

Две стороны интервала 
С одной стороны, интервал может быть представлен как математическая (акустическая) величина, выражающая отношение двух чисел — частот основных гармоник входящих в него звуков . В теоретически «правильных», то есть наиболее естественно звучащих, интервалах частоты должны соотноситься как небольшие целые числа, например 3:2 для квинты. В равномерно темперированном строе отношения слегка отклоняются от «правильных» (скажем, 1,498307 вместо 3:2). Иногда вместо отношения используют эквивалентную величину разности логарифмов частот  ( цент для 3:2). Абсолютная математическая величина интервала устанавливается путём механических (на монохорде и др.) или электронных (с помощью прикладной компьютерной программы) измерений.

С другой стороны, интервал — категория специфически музыкальной логики, что проявляет себя уже в музыкальной терминологии. Например, термин quinta предполагает понятие о пяти ступенях диатонического звукоряда (пятая ступень [quinta vox] рассчитывается от основания интервала, которое называется «примой»). Из контекста, который предоставляет музыкальная нотация (буквенная, линейная и т. д.), выводится именно музыкально-логическое значение интервала.

Интервал как математическая (акустическая) величина не может быть однозначно ассоциирован с нотированным музыкальным интервалом. Например, запись eis-a («ми диез» — «ля») в классическом учении о гармонии трактуется как хроматический интервал (уменьшённая кварта, подразумевается разрешение ми диеза в фа диез), энгармонически равный большой терции равномерно темперированного строя, в другом контексте может означать и пифагорейский дитон, и большую терцию чистого строя (например, в итальянском мадригале XVI века). Интервал, нотированный как fis-a («фа диез» — «ля»), в тональности C-dur (до мажор) может рассматриваться как малая терция равномерно темперированного строя, а в тетрахорде хроматического рода у греков — как полуторатон, или полудитон, и т. д.

Поскольку нотация фиксирует только музыкальную (а не математическую) сторону интервалов, вопрос об акустической «аутентичности» звучания той или иной музыки (особенно старинной) не имеет смысла. Неоднозначность связи «числа» и «гармонической логики» интервала открывает простор для музыковедческих и исполнительских трактовок нотированной музыки.

Классификация интервалов

Гармонические и мелодические интервалы 
Нижний звук интервала называется основанием, верхний — вершиной. Звуки интервала, взятые последовательно от основания к вершине образуют восходящий мелодический интервал; от вершины к основанию — нисходящий мелодический интервал. Звуки интервала, взятые одновременно, образуют гармонический интервал. Иначе мелодические интервалы называются горизонтальными, а гармонические — вертикальными (по их принадлежности к категориям музыкальной горизонтали или вертикали).

Простые и составные интервалы 
Интервалы различаются по ширине, определяемой количеством охватываемых ими ступеней звукоряда (количественной величиной). В некоторых учебниках ЭТМ интервалы от примы до кварты включительно называются тесными, а от квинты до октавы (включительно) — широкими. Простыми называются интервалы, образующиеся в пределах октавы. Интервалы шире октавы называются составными. Составные интервалы наследуют свойства простых (например, ноны, как и секунды, могут быть большими и малыми). Интервалы шире двойной октавы (квинтдецимы) в теории музыки по традиции не рассматриваются. Число, обозначающее количество ступеней, которые охватывает данный интервал, является его кратким обозначением.

Интервалы малые, большие, чистые, увеличенные, уменьшённые 
Интервалы имеют различную качественную величину, то есть заключают в себе неодинаковое количество целых тонов и полутонов. Вследствие этого однородные интервалы (интервалы идентичной ширины) могут быть не тождественны друг другу. Выделяют интервалы чистые (сокращённо — ч.), малые (м.), большие (б.), увеличенные (ув.), уменьшённые (ум.), дважды увеличенные (дв. ув.) и дважды уменьшённые (дв. ум.).
 Термины «большой» и «малый» относят к интервалам секунды, терции, сексты и септимы.
 Термин «чистый» относят к интервалам примы, кварты, квинты и октавы.

Консонантные и диссонантные интервалы 
Начиная с античности и до эпохи мажорно-минорной тональности интервалы также распределялись по тому, насколько слитно они воспринимаются слухом (подробнее см. в статье Консонанс и диссонанс). В разных исторических классификациях теоретики выделяли (по порядку от самых благозвучных к наиболее неблагозвучным) «совершенные консонансы», «несовершенные консонансы», «несовершенные диссонансы», «совершенные диссонансы» и другие оценочные термины.

Диатонические и хроматические интервалы 
Интервалы, которые образуются между основными ступенями звукоряда, называются диатоническими. Интервалы, вершина и/или основание которых содержит хроматическую ступень (то есть ступень, производную от диатонической), называются хроматическими. Все увеличенные и уменьшённые интервалы, кроме тритонов, являются хроматическими.   

Увеличенные и уменьшённые интервалы. В элементарной теории музыки, ориентированной на мажорно-минорную тональность, термины «уменьшённые» и «увеличенные» интервалы подразумевают изменение количества тонов в интервале, притом что количество ступеней остаётся неизменным.
 Увеличенный — основной вид интервала (чистого или большого) повышен на полутон.
 Уменьшённый — основной вид интервала (чистого или малого) понижен на полутон (кроме «примы»).
 Дважды увеличенный — основной вид интервала (чистого или большого) повышен на целый тон.
 Дважды уменьшённый — основной вид интервала (чистого или малого) понижен на целый тон (кроме «примы» и «малой секунды»).
Примеры:

В музыке, где мажорно-минорной тональности нет (например, в додекафонии композиторов Новой венской школы), термины «уменьшённый» и «увеличенный» теряют смысл, а термин «чистый» используется только в смысле акустической чистоты (см. Чистый строй).

Список музыкальных интервалов 
Нижеследующие таблицы иллюстрируют виды интервалов, как они стандартно описываются в пособиях по элементарной теории музыки XX века (например, в ЭТМ Б. Алексеева и А. Мясоедова).

В двенадцатиступенном равномерно темперированном строе, ставшем основным в европейской музыке с XVIII в., соотношение частот звуков, образующих интервал, вычисляется как , где  — количество тонов (см. таблицу выше).

Обращения 
Обращением интервала называется перемещение звука, лежащего в его основании, на октаву вверх или вершины интервала — на октаву вниз. При обращении качество интервала меняется на противоположное: большой становится малым, увеличенный — уменьшённым, дважды увеличенный — дважды уменьшённым и наоборот. Чистый интервал остаётся чистым. В простых интервалах сумма цифровых обозначений основного вида интервала и его обращения всегда равна девяти.

Если требуется обратить составной интервал, на октаву переносятся оба его звука (верхний — вниз, нижний — вверх) либо один из них на две октавы, при этом сумма цифровых обозначений обоих интервалов всегда равна шестнадцати.

Увеличенная октава, также рассматривающаяся как составной интервал, даёт в обращении октаву уменьшённую.

Примечания

Литература 
 
 
 
 Фридкин Г. Практическое руководство по музыкальной грамоте. — М.: Музгиз, 1962

Ссылки 
 Интервальные таблицы Гуго Римана
 Таблица 365 интервалов (наименования интервалов и их переводы не являются нормативными)

Элементарная теория музыки